John Minton (1917-1957) – pittore e illustratore inglese
 Big John Studd (John William Minton) (1948–1995) – wrestler statunitense
 John D. Minton Jr. (1952) – giudice statunitense

Pagine correlate 
 Minton